patronymes composés
  ;
  ;
  ;

personnalités
  ;
  ;
  ;
 Gilbert Vane (1678-1753), 2 baron de Barnard, un pair anglais ;
 Henry de Vere Vane (1854-1918), 9 baron Barnard, un pair britannique et un franc-maçon de haut rang ;
  ;
  ;
 Sutton Vane (1888-1963), un dramaturge britannique ;
 .

Voir aussi 
 Vanes, un des trois groupes de divinités de la mythologie nordique
 Comte Vane, un titre de Charles Vane (3e marquis de Londonderry)
 Väne-Åsaka, une localité de Suède